LSF est un sigle qui signifie :
 La langue des signes française ;
La Loi de sécurité financière (aussi appelée « Loi Mer »), adoptée par le Parlement français le  afin de renforcer les dispositions légales en matière de « gouvernance d'entreprise » ;
 L.S.F. (Lost Souls Forever), chanson du groupe de rock indépendant anglais Kasabian, issue de leur premier album Kasabian.
 Lightweight steel framing, ossature en acier plié à froid